Троти́л:
 Тротил — то же, что тринитротолуол.
 Тротил-У — промышленное взрывчатое вещество, производящееся из тринитротолуола, извлеченного из утилизируемых боеприпасов при их расснаряжении.
 «Тротил» — российская рок-группа.

См. также 
 Тротиловый эквивалент — мера энерговыделения высокоэнергетических событий, выраженная в количестве тринитротолуола.